

Patronyme 

 Bo Belinsky (1936-2001), lanceur américain de baseball.
 Constantin Belinsky (1904-1999), affichiste, peintre et sculpteur français d'origine ukrainienne.
 Frédéric Belinsky (1974-), guitariste de jazz manouche français.
 Vissarion Belinski (1811-1848), critique littéraire russe.
 Vital Bialinski ou Belinski (1989-),  joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Toponyme 

 Belinski, ville de l’oblast de Penza, en Russie.
 Le pont Belinsky, pont sur la rivière Fontanka à Saint-Pétersbourg, en Russie.